Чарівненська сільська рада — Кіровоградська область, Бобринецький район
 Чарівненська сільська рада — Херсонська область, Великоолександрівський район